Respawn steht für:
 wiederbeleben in Videospielen, siehe Spawnen
 Respawn Entertainment, ein Entwicklerstudio
 Respawn by Razer, Performance Drinks von Razer